Фу́рман — распространённая в германских языках (, ,  — возчик, возница; восходит к средневерхненемецкому vuorman) и славянская профессиональная фамилия. В основе лежит прозвище по профессии: слово фурман (фурманщик) пришло в русский язык из немецкого, было в ходу с 1705 года и обозначало кучера, извозчика либо владельца фуры — большой телеги или повозки для клади (словом фурманка обозначали малую телегу), иногда солевозца или чумака. Впервые упоминается в 1386 году в Лигнице (); в XV веке имела распространение в еврейской общине Праги. Входит в число трёхсот самых распространённых фамилий в Германии.

 Фурман — четырёхколесная повозка подъёмной части полка в Русских гвардии и армии.

Фамилия

А 
 
 Фурман, Алексей Юрьевич (род. 1969) — украинский политик, председатель Винницкой областной организации ВО «Свобода»; депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва.
 Фурман, Алла Даниловна (1932—2017) — переводчик художественной прозы с иврита.
 Фурман, Андрей Фёдорович (1795—1835) — декабрист.
 Фурман, Артемий Григорьевич (1869—?) — член Государственной думы Российской империи I созыва.
 Фурман, Ашрита (род. 1954) — рекордсмен Книги рекордов Гинесса.

Б, В, Г 
 Фурман, Борис Егорович (1845—1922) — петербургский архитектор эпохи модерн.
 
 Фурман, Владислав (Влад) Рудольфович (Фурманов, род. 1969) — режиссёр.
 Фурман, Григорий Вениаминович (1885—1962) — советский дирижёр, первый дирижёр Ленинградского театра музыкальной комедии.

Д 
 Фурман, Детлеф (род. 1953) — восточногерманский легкоатлет.
 Фурман, Джейсон (род. 1970) — американский экономист, председатель Совета экономических консультантов при президенте США.
 Фурман, Дин (род. 1988) — южноафриканский футболист.
 Фурман, Дмитрий Ефимович (1943—2011) — советский и российский философ, историк, социолог и политолог.

Е 
 Фурман, Евгений Григорьевич (род. 1973) — российский педиатр, аллерголог, член-корреспондент РАН (2016).
 Фурман, Елена (1614—1673) — вторая жена фламандского живописца Питера Пауля Рубенса (1577—1640).

И 
 Фурман, Иван Петрович (1890—1934) — белорусский искусствовед, этнограф.
 Фурман, Изабель (род. 1997) — американская киноактриса.

Н 
 Фурман, Нике (род. 1974) — немецкая актриса и фотомодель.
 Фурман, Николай Корнеевич (1915—?) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Винницкого обкома КПУ.

П 
 Фурман, Пётр Романович (1809—1856) — русский журналист и писатель.

Р 
 
 Фурман, Рудольф Давыдович (позднее Фурманов, 1938—2021) — театральный режиссёр.

С

Э 
 Фурман, Эммануил Бернгардович (1874—1942) — профессор, основоположник кафедры педиатрии Ижевского медицинского института.
 Фурман, Эрнест Яковлевич (1898—1939) — советский разведчик.

См. также 
 
 
 Фурман против Джорджии

Примечания